Saint-Donat, significando San Donato en francés, puede referirse a:

Topónimos

Saint-Donat, antiguo nombre de Tadjenanet (Mila)

Saint-Donat, municipio de Bas-Saint-Laurent (Quebec)
 Saint-Donat, municipio de Lanaudière (Quebec)

Saint-Donat, comua de Puy-de-Dôme
 Saint-Donat, antigua comuna de Alta Saboya
 Châteauneuf-Val-Saint-Donat, comuna de Alpes de Alta Provenza
 Saint-Donat-sur-l'Herbasse, comuna de Drôme